Смиљевац може да се односи на:

 Смиљевац (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Република Србија
 Смиљевац (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ

или

 Смиљевац (Тара), (Смиљево брдо), врх на планини Тари, 1.445 метара
 Смиљевац (капа), традиционална женска свадбена капа која се носила током 19. века